Als DieHard 500 wurden folgende Rennen im NASCAR Winston Cup bezeichnet:
 das Frühjahrsrennen auf dem Talladega Superspeedway zwischen 1998 und 2000, siehe Aaron’s 499
 das Herbstrennen auf dem Talladega Superspeedway zwischen 1990 und 1997, siehe Amp Energy 500